Мотра - название нескольких фильмов:
 Мотра (фильм, 1961)